Torrent de Can Feliu (Navès), torrent del municipi de Navès (Solsonès)
 Torrent de Can Feliu (Bigues), torrent del poble de Bigues (Bigues i Riells, Vallès Oriental)